Тур Берна (, ) — шоссейная однодневная велогонка, с 1920 по 2017 год проводившаяся в окрестностях столицы Швейцарии. До 1992 года имела название Тур Северо-Западной Швейцарии (, ). С 2005 года, с перерывами, входила в календарь Европейского тура UCI.

Помимо профессиональной гонки, проводились также любительская, юниорская и женская версии соревнования.

Призёры 

 В 1968 году третье место было присуждено сразу трём гонщика, которые показали равное время.

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Тур Берна на FirstCycling
 
 
 
 

Велогонки в Швейцарии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1920 года